Skiweltcup steht für:

 Alpiner Skiweltcup
 Biathlon-Weltcup
 Freestyle-Skiing-Weltcup
 Weltcup der Nordischen Kombination
 Snowboard-Weltcup
 Skilanglauf-Weltcup
 Skisprung-Weltcup

Siehe auch:
 Ski-Weltmeisterschaft